Toponímia:
 Beaumont (Alt Loira), municipi francès al departament de l'Alt Loira
 Beaumont (Alta Savoia), municipi francès al departament de l'Alta Savoia
 Beaumont (Ardecha), municipi francès al departament de l'Ardecha
 Beaumont (Califòrnia)
 Beaumont (Mississipí)
 Beaumont (Gers), municipi francès al departament de Gers
 Beaumont (Corresa), municipi francès al departament de Corresa
 Beaumont (Meurthe i Mosel·la), municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la
 Beaumont (Puy-de-Dôme), municipi francès al departament de Puy-de-Dôme
 Beaumont (Hainaut), municipi francès al departament d'Hainaut
 Beaumont (Texas)
 Beaumont (Yonne), municipi francès al departament de Yonne
 Beaumont (Viena), municipi francès al departament de Viena
 Beaumont-de-Lomagne, municipi francès al departament de Tarn i Garona
 Beaumont-de-Pertuis, municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença-Alps-Costa Blava)
 Beaumont-du-Gâtinais, municipi francès al departament de Sena i Marne
 Beaumont-du-Périgord, municipi francès al departament de
 Beaumont-du-Lac, municipi francès al departament de
 Beaumont-du-Ventoux, municipi francès al departament de
 Beaumont-en-Argonne, municipi francès al departament de
 Beaumont-en-Auge, municipi francès al departament de
 Beaumont-en-Beine, municipi francès al departament de
 Beaumont-en-Cambrésis, municipi francès al departament de
 Beaumont-en-Diois, municipi francès al departament de 
 Beaumont-en-Verdunois, municipi francès al departament de
 Beaumont-en-Véron, municipi francès al departament de
 Beaumont-Hague, municipi francès al departament de 
 Beaumont-Hamel, municipi francès al departament de
 Beaumont-la-Ronce, municipi francès al departament de
 Beaumont-la-Ferrière, municipi francès al departament de
 Beaumont-le-Hareng, municipi francès al departament de
 Beaumont-le-Roger, municipi francès al departament de
 Beaumont-les-Autels, municipi francès al departament de
 Beaumont-les-Nonains, municipi francès al departament de
 Beaumont-lès-Randan, municipi francès al departament de
 Beaumont-lès-Valence, municipi francès al departament de
 Beaumont-Monteux, municipi francès al departament de 
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne), municipi francès al departament de
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Sarthe), municipi francès al departament de
 Beaumont-Sardolles, municipi francès al departament de 
 Beaumont-sur-Dême, municipi francès al departament de 
 Beaumont-sur-Grosne, municipi francès al departament de
 Beaumont-sur-Lèze, municipi francès al departament de
 Beaumont-sur-Oise, municipi francès al departament de
 Beaumont-sur-Sarthe, municipi francès al departament de 
 Beaumont-sur-Vesle, municipi francès al departament de
 Beaumont-sur-Vingeanne
 Beaumont-Village, municipi francès al departament de 
 Cantó de Beaumont, diversos indrets
 Comtat de Beaumont, diversos indrets
 Colline-Beaumont, municipi francès al departament de Pas de Calais
 Hénin-Beaumont, municipi francès al departament de Pas de Calais (regió del Nord-Pas de Calais)
 Senyoria de Beaumont, jurisdicció feudal francesa a Normandia
 Vescomtat de Beaumont, jurisdicció feudal del Maine
 Biografies:
 Carol Beaumont (Hamilton, 1960), política neozelandesa
 Charles de Beaumont (Tonnerre, 1728 - Londres, 1810), diplomàtic i espia francès
 Gabrielle Beaumont (1942, Londres), escriptora i directora de cinema
 Joan de Beaumont (1419 - 1487), prior de l'orde de Sant Joan de Jerusalem al Regne de Navarra i canceller d'aquest regne
 Miscel·lània: Batalla de Beaumont, enfrontament entre França i Prússia el 30 d'agost de 1870